V Всемирные игры прошли в г. Лахти с 7 по 17 августа 1997 года. Проведены соревнования по 20 видам спорта, а также по пяти видам спорта проведены показательные выступления.

Программа 
В программу входили соревнования по следующим видам спорта:

     Показательные виды спорта

Распределение наград

Ссылки 

Всемирные игры 1997
Август 1997 года
Спорт в Финляндии в 1997 году
 Официальный сайт IWGA